Samyang-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Samyang-dong, Jeju, stadsdel i Jeju, 
 Samyang-dong, Seoul, stadsdel i Seoul,